UX może oznaczać:

 Unix, komputerowy system operacyjny
 HP-UX wersja Uniksa tworzona przez firmę Hewlett-Packard
 User experience
 Kod linii IATA dla Air Europa
 A/UX

Zobacz też 
 Amiga 3000UX
 (55637) 2002 UX25